Евразийцы может иметь следующие значения:
 Представители евразийства;

См. также 
 Европейцы
 Азиаты